Die Saison 1970/71 war die 40. Spielzeit der finnischen SM-sarja. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Ässät Pori. SaPKo Savonlinna und Kiekko-67 Turku stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden in die Finalrunde übernommen. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen in die 2. Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SM-sarja-Saison
Eishockeysaison 1970/71